Offshore – tipo di aziende create in centri finanziari con un livello di imposte molto basso, che di solito si trovano su isole (come le Isole Cayman o le Bahamas); spesso utilizzato come sinonimo di paradiso fiscale
 Offshore – tipo di competizione nautica d'altura
 Offshore – tipo di giacimento, e relative strutture di estrazione, situato in mare aperto